Ровное — посёлок в Гвардейском городском округе Калининградской области. Входит в состав Знаменского сельского поселения.

Население

История 
30 сентября 1947 года Ромау был переименован в поселок Ровное.

Примечания 

Населённые пункты Гвардейского района (Калининградская область)